Apelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Apfelberg (Gemeinde Knittelfeld), ehemalige Gemeinde und jetziger Ortsteil von Knittelfeld im Bezirk Murtal in der Steiermark, Österreich
 Apfelberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Karlsruhe), Naturschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg, Deutschland
 Apfelberg (Naturschutzgebiet, Main-Tauber-Kreis), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Apfelberg (Werbach) (), Berg im Tauberland bei Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg